Sivertsen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erling Sivertsen
 Sigmund Sivertsen